Il gruppo della leucofosfite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della leucofosfite 
 Leucofosfite
 Spheniscidite
 Tinsleyite

Note 

Leucofosfite